Круазій () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Круазій () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Круазій () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Круазій () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале